Castagnole puede referirse a:
 Castagnole delle Lanze, localidad y comuna la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia
 Castagnole Monferrato, localidad y comuna de la provincia de Asti, región de Piamonte, Italia
 Castagnole Piemonte, localidad y comuna de la provincia de Turín, región de Piamonte, Italia